Jean Wall peut désigner les personnalités suivantes :

 Jean Wall (†1679) ou John Wall, un des quarante martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles ; fêté seul localement le 25 août ou avec les quarante martyrs le 25 octobre.
 Jean Wall (1899-1959), acteur et réalisateur français.

Références